De Wereldbeker van 1992 werd gespeeld tussen het Spaanse FC Barcelona en het Braziliaanse São Paulo FC. De Zuid-Amerikanen wonnen met 2-1. Het was hun eerste van twee opeenvolgende eindzeges in de wereldbeker.

Wedstrijddetails 

Wereldkampioenschap voetbal voor clubs
Voetbal in 1992